L'Associació Dianova Centre de Tractament a les Addiccions Can Perellada és un centre de tractament d'addiccions de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Està situat en una antiga masia del  que havia estat de l'alta burgesia de l'Ametlla del Vallès.

L'entitat treballa per la rehabilitació de persones amb diversos tipus d'addiccions a través de tres programes, dos de caràcter residencial i un de caràcter ambulatori en consulta externs. Del 2007 al 2017 va atendre més d'un miler de persones. És un dels deu centres que Dianova té a Espanya i que treballa a través de convenis de col·laboració amb administracions públiques i ofereix tractaments a particulars. Aquesta entitat basa el seu model d'intervenció en la perspectiva biopsicosocial, les proves científiques i el tractament multidisciplinar per facilitar la rehabilitació, recuperació i reinserció social.

Referències

Enllaços externs 
 Entrevista a la psicòloga del centre
 Reportatge Europa Press

L'Ametlla del Vallès